Това е списък на наградените с орден Стара планина от 2020 до 2029 г.

Наградени

2020

2021

Източници 

2020-те